31-й чемпионат мира по санному спорту прошёл с 3 по 4 февраля 1996 года на санно-бобслейной трассе в Альтенберге (Германия).

Одиночки (мужчины)

Одиночки (женщины)

Двойки (мужчины)

Смешанные команды

Общий медальный зачёт

Ссылки 
 Результаты на сайте the-sports.org

Санный спорт
Февраль 1996 года
Международные соревнования по санному спорту в Германии
Международные спортивные соревнования в Альтенберге